Яблоневский сельсовет

Липецкая область 
 Яблоневский сельсовет Лебедянского района

Рязанская область 
 Яблоневский сельсовет Кораблинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Саратовская область 
 Яблоневский сельсовет Марксовского района (преобразован в конце 1990-х в округ)

Тульская область 
 Яблоневский сельсовет Каменского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)